Давы́дово — топоним:

Белоруссия 
 Давыдово — деревня в Верхнедвинском районе.

Россия 
Архангельская область
 Давыдово — деревня в Ухотском сельском поселении (Каргопольский район; находится возле населённого пункта Исаково)
 Давыдово — деревня в Ухотском сельском поселении (Каргопольский район; находится возле населённого пункта Исаково)

Владимирская область
 Давыдово — деревня в Гусь-Хрустальном районе
 Давыдово — село в Камешковском районе (Владимирская область)

Вологодская область
 Давыдово — деревня в Бабаевском районе 
 Давыдово — деревня в Вашкинском районе 
 Давыдово — деревня в Череповецком районе 
 Давыдово — деревня в Шекснинском районе

Ивановская область
 Давыдово — деревня в Пестяковском районе

Иркутская область
 Давыдово — посёлок в Киренском районе

Калужская область
 Давыдово — деревня в Дзержинском районе
 Давыдово — деревня в Спас-Деменском районе
 Давыдово — деревня в Юхновском районе

Кировская область
 Давыдово — деревня в Оричевском районе

Костромская область
 Давыдово — деревня в Мантуровском районе

 Крым
 Давыдово — посёлок в Симферопольском районе.

Москва
 Давыдово — деревня в Москве (ранее — в Подольском районе Московской области)

Московская область
 Давыдово — деревня в Волоколамском районе
 Давыдово — деревня в Зарайском районе
 Давыдово — деревня в Орехово-Зуевском районе
 Давыдово — село в Раменском районе

Нижегородская область
 Давыдово — село в Вачском районе
 Давыдово — деревня в Ковернинском районе

Новгородская область
 Давыдово — деревня в Боровичском районе
 Давыдово — деревня в Волотовском районе
 Давыдово — деревня в Старорусском районе
 Давыдово — деревня в Холмском районе

Орловская область
 Давыдово — деревня в Колпнянском районе
 Давыдово — деревня в Краснозоренском районе
 Давыдово — деревня в Свердловском районе
 Давыдово — деревня в Шаблыкинском районе

Пермский край
 Давыдово — нежилое село на правом берегу Весляны в Гайнском районе

Псковская область
 Давыдово — деревня в Печорском районе
 Давыдово — деревня в Стругокрасненском районе

Рязанская область
 Давыдово — деревня в Касимовском районе
 Давыдово — деревня в Пронском районе
 Давыдово — деревня в Клепиковском районе
 Давыдово — село в Клепиковском районе

Свердловская область
 Давыдово — деревня в Туринском районе

Смоленская область
 Давыдово — деревня в Дорогобужском районе

Тамбовская область
 Давыдово — село в Моршанском районе

Тверская область
 Давыдово — деревня в Кулицком сельском поселении Калининского района
 Давыдово — деревня в Славновском сельском поселении Калининского района
 Давыдово — деревня в Кашинском районе
 Давыдово — деревня в Краснохолмском районе
 Давыдово — деревня в Кувшиновском районе
 Давыдово — деревня в Осташковском районе
 Давыдово — деревня в Сандовском районе
 Давыдово — деревня в Торопецком районе

Тульская область
 Давыдово — деревня в Белёвском районе

Ярославская область
 Давыдово — село в Борисоглебском районе
 Давыдово — село в Переславском районе
 Давыдово — деревня в Ярославском районе, входит в состав Заволжского сельского поселения.
 Давыдово — деревня в Ярославском районе, входит в состав Кузнечихинского сельского поселения.
 Давыдово — деревня в Ярославском районе, входит в состав Курбского сельского поселения.

Другое
 Давыдово — железнодорожная станция Большого кольца Московской железной дороги в Орехово-Зуевском районе Московской области

См. также 
 Давидово